Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu – biblioteka dla osób niepełnosprawnych działająca w strukturach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Ośrodek znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Szczytnej 13, w sąsiedztwie zburzonej w 1939 roku synagogi.

Historia 

Ośrodek powołano do życia 1 stycznia 1984 roku z inicjatywy Franciszka Czajkowskiego, długoletniego pracownika Książnicy Kopernikańskiej. Na siedzibę biblioteki wybrano wówczas zabytkową kamienicę przy ul. Szczytnej 13. Korzystają z niej głównie osoby niewidome, niedowidzące, dyslektycy oraz osoby w podeszłym wieku. W Ośrodku, oprócz obsługi biblioteczno-informacyjnej, odbywają się także zajęcia biblioterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Organizowane są również prelekcje znanych toruńskich podróżników, miłośników literatury i muzyki. Działa tu także Galeria Twórczości Niepełnosprawnych. Ponadto ośrodek prowadzi 25 punktów bibliotecznych w placówkach dla osób niepełnosprawnych w Toruniu i województwie, takich jak: domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, szkoły specjalne i terapeutyczne. 24 kwietnia 2014 roku władze biblioteki zorganizowały obchody 30 – lecia jej istnienia. Jej kierownikiem jest Arleta Tuleya.

Zasoby 
W 2014 roku księgozbiór Ośrodka liczył ponad 5800 vol., na które składają m.in. książki drukowane – w tym dużą czcionką, książki mówione na kasetach, płytach CD w formatach: MP3 i Daisy. Warto dodać, że posiada on w swoich zbiorach także własne publikacje, m.in. serię książek łatwych w czytaniu, np. „W bibliotece”, „W autobusie”, „W kościele”.

Siedziba 
Ośrodek znajduje się w dwupiętrowej gotyckiej kamienicy z XIV w. w późniejszym okresie wielokrotnie przebudowywanej. W 1963 roku została ona wpisana do rejestru zabytków, a dwa lata później ją odrestaurowano. W 2012 roku zarówno jej wnętrza, jak i fasadę ponowie wyremontowano.

Zobacz też 
 Biblioteki w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Książnica Kopernikańska w Toruniu

Biblioteki w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu
Architektura gotycka w Toruniu
Instytucje Kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Budynki muzeów i bibliotek w Toruniu